Дарьина — название населённых пунктов и фамилия:

Топоним 
 Дарьина — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Дарьина — деревня в Киренском районе Иркутской области.

Фамилия 
 Дарьина (Огарёва), Галина Петровна (род. 1923) — советская художница, заслуженный художник РСФСР.
 Дарьина, Елена Николаевна (род. 1985) — российская биатлонистка.

См. также 
 Дарьино